Bogoljubov je priimek več oseb:

 Aleksander Nikolajevič Bogoljubov (1900—1956), sovjetski general, heroj Sovjetske zveze.
 Aleksander Nikolajevič Bogoljubov (*1945), ruski fizik in matematik. 
 Jefim Dimitrijevič Bogoljubov (1889—1952), rusko-nemški šahovski velemojster.
 Nikolaj Nikolajevič Bogoljubov (1909—1992), ruski fizik in matematik.